Le Triomphe de l'amour – balletto di Jean-Baptiste Lully del 1681
Il trionfo dell'amore (Le Triomphe de l'amour) – commedia di Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux del 1732